Miejscowości w Polsce 
 Kościuszki – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców 
 Kościuszki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Osina

Dzielnica Olsztyna
 Osiedle Kościuszki

 Inne
 Kościuszki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Kraśne